South Shore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Shore (Kentucky)
South Shore (South Dakota)